Ungeduld kann stehen für 

 das Gegenteil von Geduld
 einen historischen Roman von Juri Trifonow, siehe Ungeduld (Roman)